Сто́унем () — англоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Стоунем, Билл (род. 1947) — американский художник.

Топоним 
 Стоунем — городок в Массачусетсе, США.
 Стоунем — тауншип в Миннесоте, США.
  — городок в Мэне, США.
  — горнолыжный курорт в Канаде, место проведения чемпионатов по зимним видам спорта.

См. также 
  — муниципалитет в Квебеке (Канада).
  — поселение (деревня) в Гэмпшире (Англия).
  — район (манор, приход, сотня) в Гэмпшире (Англия).